Havekost ist der Name folgender Orte:
 Havekost (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Havekost (Ahrensbök), Ortsteil von Ahrensbök, Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Havekost (Ganderkesee), Ortsteil von Ganderkesee, Landkreis Oldenburg in Niedersachsen
 Havekost (Römstedt), Ortsteil von Römstedt, Landkreis Uelzen in Niedersachsen

Havekost ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Havekost (1967–2019), deutscher Maler
 Folke Havekost (* 1973), deutscher Sportjournalist und Fachbuchautor